A94 är en motorväg i Bayern i Tyskland.

Trafikplatser

|}

A094
A094
Listor över avfartsnummer